MEB 100 temel eser listesi (etwa: Liste der 100 grundlegenden Werke des MEB) steht für unterschiedliche Schüler-Leseempfehlungslisten des türkischen Ministeriums für Nationale Bildung (Millî Eğitim Bakanlığı; Abk. MEB):

 MEB 100 temel eser listesi (Grundschulbildung) (bis 8. Klasse) 
 Liste der „100 grundlegenden Werke“ für Schüler der Sekundarstufe des türkischen Ministeriums für Nationale Bildung, original: MEB 100 temel eser listesi (ortaöğretim)